Scolopendra marina är en ringmaskart som beskrevs av Martinus Slabber 1781. Scolopendra marina ingår i släktet Scolopendra och familjen Syllidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
marina